Krakauer Zeitung – tygodnik ukazujący się w Krakowie w latach 1799-1808
 Krakauer Zeitung – dziennik ukazujący się w Krakowie w latach 1857-1866
 Krakauer Zeitung – dziennik ukazujący się w Krakowie w latach 1915-1918
 Krakauer Zeitung – dziennik ukazujący się w okupowanym Krakowie w latach 1939-1945
 Krakauer Zeitung – kwartalnik ukazujący się w Krakowie od 2005